Ueno kan som auktorsförkortning betyda:

 Shun-Ichi Ueno
 Ueno

Robotskapade auktorsförkortningar